Reerslev (Høje-Taastrup), plaats in de Deense gemeente Høje-Taastrup
Reerslev (parochie, Høje-Taastrup)
Reerslev (parochie, Kalundborg)